Jędrzejczyk – potok, dopływ Dunajca

 Anna Jędrzejczyk (1946 – 2011) – polska poetka, pedagog
 Antoni Jędrzejczyk (1905 – 1942) – działacz komunistyczny i związkowy
 Artur Jędrzejczyk (ur. 1987) – polski piłkarz
 Augustyn Jędrzejczyk (1865 – 1952) – paulin, wikariusz generalny zakonu, przeor klasztoru na Skałce, malarz
 Joanna Jędrzejczyk (ur. 1987) – polska zawodniczka boksu, muay thai, kick-boxingu oraz mieszanych sztuk walki (MMA)
 Olgierd Jędrzejczyk (1930 – 2010) – polski dziennikarz
 Paweł Jędrzejczyk (ur. 1980) – polski zawodnik muay thai i kick-boxingu
 Tadeusz Jędrzejczyk (ur. 1968) – polski lekarz, w latach 2014–2016 prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 Urszula Jędrzejczyk – artysta plastyk, właścicielka i dyrektor Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki”

Zobacz też 
 Jędrzejczak